Сергей Котков:
 Котков, Сергей Васильевич (1941—2012) — советский и российский тренер по академической гребле. Заслуженный тренер РСФСР.
 Котков, Сергей Иванович (1906—1986) — советский лингвист.